Le qualificazioni del singolare del St. Petersburg Ladies Trophy 2018 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrate le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Kristýna Plíšková (secondo turno)
  Natal'ja Vichljanceva (ultimo turno)
  Heather Watson (primo turno)
  Kirsten Flipkens (primo turno)

  Océane Dodin (secondo turno) 
  Lara Arruabarrena (primo turno) 
  Ekaterina Aleksandrova (primo turno) 
  Andrea Petković (ultimo turno, lucky loser)

Qualificate 

  Tereza Martincová
  Viktória Kužmová

  Roberta Vinci
  Elena Rybakina

Lucky loser 

  Andrea Petković

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

St. Petersburg Ladies Trophy 2018